Стройков — русская фамилия. Известные носители:

 Стройков, Арсений Емельянович (1890—1919) — русский рабочий, большевик, участник Гражданской войны.
 Стройков, Николай Васильевич (1921—1964) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны и Войны в Корее, Герой Советского Союз.